VM i skiløb henviser til flere artikler:
 VM i alpint skiløb
 VM i nordisk skiløb
 VM i freestyle skiløb

Se også:
VM i skiskydning

Skiløb
Skiturneringer